Sint Janskerk bezeichnet folgende Kirchen:

 Sint Janskerk (Gouda), Kreuzbasilika in Gouda
 Sint-Janskerk (Maastricht), protestantische Kirche in Maastricht

Siehe auch
 St. Johannes (Poperinge), katholische Kirche in Westflandern